Ами́р Габдульма́нович Абдраза́ков (; ) — российский актёр, сценарист и кинорежиссёр. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1974) и лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева (2006). Председатель Союза кинематографистов Республики Башкортостан, действительный член Российской академии кинематографических искусств «Ника», член Гильдии кинорежиссёров России, член Правления Союза театральных деятелей Республики Башкортостан.

Биография 
Родился 15 января 1934 года в селе Каяпкулово, ныне село входит в Георгиевский сельсовет   Оренбургской области.

В 1959 году окончил башкирскую студию при ГИТИСе имени А. В. Луначарского (класс О. И. Пыжовой и Б. В. Бибикова).

В 1959—1962 гг. — являлся актёром Башкирского академического театра имени Мажита Гафури.

С 1962 года начал работать режиссёром в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров Башкирской АССР, где снял около 50 телевизионных фильмов, в том числе впервые на башкирском телевидении многосерийные художественные телефильмы по одноимённым романам «Золото собирается крупицами» Я. Хамматова (1979) и «Кинзя» Г. Ибрагимова (1986).

В 1990 году стал организатором и первым директором киностудии «Башкортостан». С 1991 по 1994 годы работал там же режиссёром.

С 1994 года является преподавателем Уфимского училища искусств.

В 2006 году за создание документального фильма «Непокоренный дух» Амир Габдульманович Абдразаков был удостоен Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

Скончался 6 марта 2008 года в Уфе. Похоронен на Мусульманском кладбище.

Театральные роли 
 Степан («Бесталанная» И. Карпенко-Карого);
 Герт («Гибель „Надежды“» Г. Гейерманса);
 Ведерников («Годы странствий» А. Арбузова);
 Тимербулат («Он вернулся» А. Атнабаева);
 Надир («Чёрные розы» С. Джемаля);
 Хайернас («Парень есть парень» Н. Наджми) и др.

Фильмография 
 «Песнь моего народа» (1969);
 «Свадьба» (1970);
 «Крылья души» (1970);
 «Едет невеста» (1973);
 «Загир Исмагилов» (1984);
 «Революционер-дипломат» (1992);
 «Народный поэт» (1990);
 «Ахмет-Заки Валиди Тоган» (1990);
 «Хроника Республики» (1990)
 «Акмулла» (1990);
 «Ишмулла» (1991);
 «Мы верим» (1996);
 «На родине по тебе тоскую» (2002) и др.

Дети 
 Аскар Абдразаков — российский оперный певец (бас), народный артист Башкортостана. Министр культуры Башкортостана (2010—2011). С 2013 г. приглашенный солист Мариинского театра. Художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета (с 2019 г.).
 Ильдар Абдразаков — российский оперный певец (бас), солист Мариинского театра. Заслуженный артист РФ (2021). Народный артист Республики Башкортостан. Один из самых востребованных басов в мире.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия

Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Похороненные на Магометанском кладбище (Уфа)